Jadassohn ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexander Jadassohn (1873–1948), deutscher Musikverleger
 Josef Jadassohn (1863–1936), deutscher Dermatologe
 Salomon Jadassohn (1831–1902), deutscher Komponist, Pianist, Musiktheoretiker und -pädagoge
 Werner Jadassohn (1897–1973), Schweizer Dermatologe